Huraba (Angkola Timur), een plaats in Indonesië
Huraba (Marancar), een plaats in Indonesië